Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Abierto Mexicano de Tenis Mifel 2019. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 27. und 28. Juli 2019 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers (englisch, spanisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 64 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Cabo San Lucas